Albericus – rodzaj płazów bezogonowych z rodziny wąskopyskowatych, obejmujący gatunki występujące na Nowej Gwinei.

Z analizy filogenetycznej przeprowadzonej przez Peloso i współpracowników (2016) wynika, że przedstawiciele rodzaju Albericus nie tworzą kladu, do którego nie należeliby również przedstawiciele rodzaju Choerophryne; na tej podstawie autorzy uznali rodzaj Albericus za młodszy synonim rodzaju Choerophryne i przenieśli do tego ostatniego rodzaju gatunki pierwotnie zaliczane do rodzaju Choerophryne.

Gatunki 
 Albericus alpestris
 Albericus brevicrus
 Albericus brunhildae
 Albericus darlingtoni
 Albericus exclamitans
 Albericus fafniri
 Albericus gudrunae
 Albericus gunnari
 Albericus laurini
 Albericus murritus
 Albericus pandanicolus
 Albericus rhenaurum
 Albericus sanguinopictus
 Albericus siegfriedi
 Albericus swanhildae
 Albericus tuberculus
 Albericus valkuriarum
 Albericus variegatus

Bibliografia 
 
 
 

Wąskopyskowate